Мърчандайзинг е съвкупност от техники, целящи да помогнат за продажбата на даден продукт.

Той се прилага главно при изграждането облика на конкретен продукт или производител и спомага за налагането му на пазара. Мърчандайзинг услугите са създадени, за да гарантират успех в битката за място на стоките в магазините в рамките на опреденото място и ефективното му използване. Нуждите на потребителя и отделните елементи на маркетинговата стратегия, са от значение за неговата ефективност. Посещенията за мърчандайзинг дават възможност за следене на стокооборота на стоката, за спазване на правилната ѝ ротация и мониторинга при липса на стоки в магазина.

Ако има вече съществуваща планограма, то тя може да бъде постигната
 на национално ниво
 в определен търговски канал
 вътре във верига магазини

с обратна информация за доставчиците за
 стоковата наличност в обектите
 заявката
 количеството и времето на доставка на стоката
 състояние на рафтовете и дисплеите

Професионалното и навременно поставяне и поддържане на рекламни материали често е определящ фактор за успеха на даден продукт. В пълния смисъл, това включва дистрибуцията на материали по места (до съответния мърчандайзер), при нужда преди да се започне с мърчандайзинговата дейност.

Мърчандайзингът следва да е част от постоянна стратегия осигуряваща профила на продукта, но е особено важен при лансиране на нов продукт или за сезонно продаващи се продукти.

Мърчандайзингът е приложение на маркетинга, що се отнася до местата, на които се извършва дадена продажба.

Като се има предвид допирните му точки с маркетинга, той улеснява логистиката, чиято цел е да оптимизира необходимите процеси, включително доставката на стоките и материалите на точното място и време с минимални усилия и разходи.

Видове мърчандайзинг

Стратегически 
Текущ мърчандайзинг в продължение на по-дълъг период, когато целта е да се поддържат определени стандарти и продуктов профил на рафтовете.

Тактически 
Сезонна активност поддържаща лансиране на нов продукт или за сезонно продаващи се продукти.

Потенциални ползи 
 допълнителни продажби;
 максимално използване на мястото;
 контрол върху заявките и доставките;
 стандартизирано излагане на стоките;
 поддръжка на стоки в промоция;
 визия на стоките в магазина;
 събиране на информация.

Характеристики 
В търговията, визуален мърчандайзинг означава увеличаване продажбите на стоки, като се използва дизайна на продукта, селектирането, опаковането, цената и стимула, който кара потребителите да харчат повече.

За ефикасността на мърчандайзинга от значение са:
 богатият асортимент
 доброто местоположение
 високото качество
 точният момент
 добра осведоменост относно мястото на продажба

Той привлича клиентите и разграничава местата на продажба едно от друго с помощта на промоции и се отделя особено голямо внимание на дизайнът и атрактивността. А всичко това води до налагането и възприемането на определен продукт.

Източници 
 Mosca P., Initiation au merchandising, Editions d'Organisation, 2000
 Mouton D., Pratique du Merchandising, Dunod, 2004

Продуктов мениджмънт